Foglia steht für:

 Foglia, ein Fluss der Region Marken in Italien
 (13147) Foglia, Asteroid des Hauptgürtels

Foglia ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Foglia (* 1984), uruguayischer Segler
 Adriano Foglia, italienischer Fußballspieler im Hallenfußball Futsal
 Andrea Foglia (* 1985), uruguayische Seglerin
 Bruno Foglia, italienischer Fußballspieler
 Felice Foglia, italienischer Fußballspieler
 Francesco Foglia, italienischer Pfarrer und Partisan
 Marc Foglia (* 1975), französischer Philosoph 
 Mario Foglia, italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Paolo Foglia, italienischer Staatsbürger, ertrank, nachdem er nacheinander 3 Personen aus dem Fluss Ticino gerettet hatte
 Pietro Foglia, italienischer Maler und Bildhauer
 Serena Foglia, italienische Schriftstellerin, Soziologin und Psychologin 
 Sergio Foglia (* 1972), italienischer Amateurastronom
 Zwillinge Foglia, (Giuseppina e Santina Foglia) – Siamesische Zwillinge, erste erfolgreiche Trennung in Europa